Branco — cor
Brancos — seres humanos com fenótipo claro da pele
Branco (futebolista) — futebolista brasileiro

Rio Branco — capital do estado do Acre, Brasil

Outros 
Zero Branco — comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de cores
Desambiguações de topônimos